SBGN () — это язык графического представления элементов биологических систем и взаимодействий между ними, разработанная группой биохимиков, молекулярных биологов и биоинформатиков.

История 

Первые работы по созданию непротиворечивой и исчерпывающей системы, описывающей взаимодействия элементов биологических систем, провел Курт Кон (Kurt Kohn) в Национальном Институте Рака (NCI) . Консорциум специалистов для разработки стандарта SBGN был создан Хироаки Китано (Hiroaki Kitano), директором Токийского Института Системной Биологии, в 2005 году.

Спецификация SBGN Process Description, переименованного впоследствии в Process Diagrams, была выпущена 23 Августа 2008 года. Изменения и исправления к спецификации опубликованы 1-го сентября 2009 года . Спецификация SBGN Entity relationship была опубликована первого сентября 2009 года одновременно с первой спецификацией SBGN Activity Flow.

Виды диаграмм 

Спецификация языка SBGN описывает три типа диаграмм:
 Диаграмма процессов (Process Descriptions, PD)
 Диаграмма взаимодействий (Entity Relationships, ER)
 Диаграмма потоков деятельности (Activity Flows, AF)

Используя эти три диаграммы биологи могут недвусмысленно представлять графически знания о структуре взаимодействий в биологической системе. При разработке стандартов большое внимание было уделено созданию ограниченного набора графических элементов (алфавита) со строго определенной семантикой. Ограниченность графического алфавита и простая грамматика делают SBGN простым и удобным, пригодным не только для научных публикаций, но и для использования в книгах и учебных пособиях.

Диаграмма процессов представляет биологическую систему как сеть взаимосвязанных и организованных во времени процессов.

Диаграмма взаимодействий представляет биологическую систему в виде набора парных взаимодействий без учета их организации во времени. Основной причиной создания этой диаграммы была необходимость преодоления эффекта, так называемого, комбинаторного взрыва. Системы описываемые SBGN-ER представляются как наборы правил, описывающих влияние элементов системы на взаимодействия внутри системы.

Диаграмма потоков деятельности, в отличие от двух предыдущих, описывает систему не как совокупность физических агентов, молекулярных пулов (SBGN-PD) или отдельных агентов (SBGN-ER), а как поток информации между различными биохимическим активностями. Активность может быть реализована разными биологическими агентами (например разными ферментами имеющими общий EC номер), а также один агент может принимать участие в реализации нескольких биологических активностей (функций).

Программные продукты, поддерживающие стандарты SBGN (главным образом SBGN-PD) уже доступны.

См. также 
 UML

Ссылки 
 Официальный сайт sbgn.org

Примечания 

Биоинформатика
Нотации
Языки спецификаций
Моделирование